Het kan hier zo mooi zijn (album), een album van Guus Meeuwis uit 2013
 Het kan hier zo mooi zijn (lied), een lied afkomstig van het album met dezelfde titel, door Meeuwis uitgebracht als single in 2013